Серге́й Си́тников:
 Ситников, Сергей Георгиевич (род. 1949) — педагог, ректор СибГУТИ в 2005—2011 годах.
 Ситников, Сергей Константинович (род. 1963) — российский государственный и политический деятель, губернатор Костромской области (2012).